Stebbach ist ein geographischer Name in Baden-Württemberg:

 Stebbach, Dorf der Gemeinde Gemmingen, Landkreis Heilbronn; früher selbständige Gemeinde

 Stebbach (Staudbach), linker Zufluss des Staudbachs (zur Elsenz) bei Burg Streichenberg, Gemeinde Gemmingen, Landkreis Heilbronn
 Stebbach (Untere Bära), linker Zufluss der Unteren Bära nach Wehingen, Landkreis Tuttlingen

Siehe auch:
 Stebach
 Stebenbach
 Stehenbach
 Steppach
 Steppbach